Arruda dos Vinhos (gemeente), een plaats en gemeente in het Portugese district Lissabon
 Arruda dos Vinhos (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Arruda dos Vinhos